Doride – una delle Oceanine
Doride – regione storica della Grecia
Doride – regione storica abitata dai Dori, situata lungo la costa sud-occidentale dell'Asia Minore
Doride – una delle mogli di Dionisio il Vecchio
Doride – prima moglie di Erode il Grande

Pagine correlate 
Doris